Wolfgang Nadvornik ist der Name folgender Personen:

*Wolfgang Nadvornik (Ökonom) (* 1956), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
Wolfgang Nadvornik (Moderator) (* 1970), deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator